A lo largo de la historia, ha habido varios golpes de Estado en España, algunos fracasados:
 Golpe de Estado en España de 1814.
 Golpe de Estado en España de 1822 (fracasado).
 Golpe de Estado en España de 1874, conocido como «golpe de Pavía».
 Golpe de Estado en España de 1923.
 Golpe de Estado en España de 1926, conocido también como la Sanjuanada (fracasado).
 Golpe de Estado en España de 1929 (fracasado).
Golpe de Estado en España de 1930, conocido como «sublevación de Jaca» (fracasado).
 Golpe de Estado en España de 1932, conocido como la Sanjurjada (fracasado).
 Golpe de Estado en España de 1936.
Golpe de Estado en España de 1939, conocido como «golpe de Casado».
 Golpe de Estado en España de 1981 (fracasado).

Entre los golpes de Estado que fueron desarticulados en su fase conspirativa se encuentran:
 Conspiración golpista para el 17 de noviembre de 1978, más conocida como Operación Galaxia.
 Conspiración golpista para el 27 de octubre de 1982.
 Conspiración golpista para el 2 de junio de 1985.